Trillian (personage), eigenlijk Tricia McMillan, een personage uit Het Transgalactisch Liftershandboek.

Vernoemd
Trillian (software), een instant messaging client voor Windows.